Rif est un nom utilisé pour des lieux. RIF est un sigle formé de trois lettres.

Toponyme 
 Rif, terme générique, dérivé du latin rivus, synonyme de rivière
 Rif, massif montagneux du Maroc
 Rif, commune islandaise

Sciences 
 Filtre à réponse impulsionnelle finie en traitement du signal
 Rule Interchange Format en informatique

Histoire militaire 
 Régiment d'infanterie de forteresse, unité militaire des années 1930 et 1940

Musique 
 Rock identitaire français, courant musical politique

Cinéma et télévision 
 RIF, film policier de Franck Mancuso

Droit 
 Registre international français, registre maritime
 Recherche dans l'intérêt des familles, procédure administrative

Politique 
 Rassemblement pour l'indépendance et la souveraineté de la France, parti politique

Entreprises 
 Reverchon Industries France, constructeur d'attractions foraines

Notes et références